A 2008/2009-es női kézilabda-Bajnokok-Ligája egy olyan kupasorozat, amelyen klubcsapatok vesznek részt. A verseny az Európai Kézilabda Szövetség írja ki. Az orosz Zvezda Zvenigorod a címvédő.

Résztvevők

Selejtezőcsoportok
Az előselejtezőből az első két helyezett jut tovább, míg a selejtezőből csak az 1. helyezett.

Előselejtező

Selejtező

Főtábla
A főtáblára azok a csapatok kerülnek, akik az előző évi kupa-győztesek voltak. A címvédő automatikusan kvalifikálja magát a következő idénybe. A győztes csapat országából két csapat jut a főtáblára(Bajnokok-Ligája címvédő, kupa-győztest). Amennyiben a címvédő és a kupa-győztes megegyezik, akkor a címvédővel a kupa második helyezett jut a főtáblára.
A főtáblások:
  1. FC Nürnberg Handball
  Buducnost Podgorica
  CS Oltchim Ramnicu Valcea
  Győri Audi ETO KC
  Lada Toljatti
  Hypo Niederösterreich
  Kometal Gjorcse Petrov
  Larvik HK
  Orsan Elda Prestigio
  RK Krim Mercator
  Viborg HK
  HK Zvezda Zvenyigorod

Csoportbeosztás

A magyar csapat(ok)
Az egyetlen magyar csapat aki részt vehetett a 2008/2009-es Bajnokok-Ligája idényében, a Győri Audi ETO KC volt. A Győri Audi ETO KC akkori kerete:

Főtáblás mérkőzések
A csoporton belül mindenki játszik egymással, otthon és idegenben. A csoport első két helyezettje jut tovább. A csoport 3. helyezettje a KEK-ben folytatja.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntők
A csoportkörök (főtáblás mérkőzések) után európa nyolc legjobb női kézilabda csapata van már csak versenyben. A középdöntőben két csoport van. Azok a csapatok, akik együtt voltak a főtáblás mérkőzések során, nem kerülhetnek egy csoportba. A csoportokat az EHF sorsolja ki, Ausztria fővárosában, Bécsben. A csoport első, illetve második helyezettje jut az elődöntőbe.

1-es csoport

2-es csoport

Elődöntők
Az elődöntőbe a középdöntőcsoportban első, és második helyen végző csapatok jutottak be. Az elődöntőben a csapatok kezeszte játszottak egymással, a már egyenes kiesési szakaszban(azaz az első csoport első helyezettje a második csoport második helyezettjével, és fordítva). Az elődöntő egy oda- és visszavágóból áll. Azután összesítik a gólokat, és a több gólt dobó csapat jut tovább. Amennyiben a gólok száma megegyezik, az idegenben lőtt több gól a mérvadó.

Első elődöntő

Második elődöntő

Döntő
A döntőt a 2008–2009-es szezon két favorit csapatja játszotta, a viborgi kézilabdacsapat, a Viborg HK, és a magyar Győri Audi ETO KC. Az első mérkőzés Aalborgban volt, míg a visszavágó a Veszprém Arénában.

A győztes csapat
A győztes csapat a dán gárda lett miután 50:49-re, azaz egy góllal nyert a Győri Audi ETO KC ellen. A viborgiak akkori kerete:

Góllövőlista

Források
 http://www.ehfcl.com/women/2008-09/rounds/1/Qualification+Tournament+1

No~iehfbajnokokligaja
No~iehfbajnokokligaja